Фон Ріхтго́фен () — німецький дворянський рід.

Відомі представники:
 Манфред фон Ріхтгофен (генерал) — німецький генерал інфантерії за часів Першої світової війни.
 Манфред фон Ріхтгофен — німецький льотчик-винищувач, найкращий ас Першої світової війни.
Лотар фон Ріхтгофен — німецький льотчик-винищувач, ас Першої світової війни.
 Вольфрам фон Ріхтгофен — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал-фельдмаршал Люфтваффе (1943).
 Фердинанд фон Ріхтгофен — німецький географ та мандрівник.

Німецькі прізвища